

Уманка — річка у Черкаській області, ліва притока Ятрані

Уманка — присілок, Міякинський район, Башкортостан

Див. також 
 Умань